Ricotti ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Ricotti-Magnani (1822–1917), italienischer General
 Ercole Ricotti (1816–1883), italienischer Historiker
 Frank Ricotti (* 1949), britischer Jazz- und Studiomusiker